В 2013 году было открыто 188 экзопланет.

2013 год в планетологии примечателен следующими важными событиями:
 телескопом Кеплер обнаружена рекордно малая экзопланета Kepler-37 b. По размерам она чуть больше Луны;
 японскими астрономами получен спектр планеты GJ 3470 b, который позволил определить, что атмосфера планеты прозрачна и лишена облаков;
 астрономы в деталях рассмотрели атмосферу планеты HR 8799 c: она состоит из монооксида углерода, кислорода и водяного пара в виде облаков;
 французскими астрономами получено изображение планеты 2MASS J01033563-5515561(AB)b, обращающейся вокруг двойной звезды 2MASS J01033563-5515561;
 предложен новый способ регистрации небольших экзопланет — с помощью эффекта гравитационного микролинзирования (ранее с его помощью регистрировали только планеты-гиганты);
 с помощью телескопа «Кеплер» были обнаружены самые маленькие планеты, находящиеся в обитаемой зоне;
 впервые произведены наблюдения экзопланеты (HD 189733 b) в рентгеновском диапазоне;
 астрономы Массачусетского технологического института обнаружили одну из самых «быстрых» известных планет земной массы, которая делает полный оборот вокруг своей звезды за 8,5 часов. Планета была названа Kepler-78 b;
 было измерено альбедо планеты Kepler-10 b, а также обнаружено, что западное полушарие у неё ярче восточного;
 астрономами впервые обнаружены облака на планете Kepler-7 b;
 опубликована статья, в которой астрономы предлагают новый способ определения массы экзопланет.
 китайские учёные построили модель атмосферы Глизе 581 g и пришли к выводу, что у неё должны быть стабильные климатические условия.

Планеты, открытые транзитным методом 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Планеты, открытые методом Доплера

Планеты, открытые гравитационным микролинзированием

Планеты, открытые прямым наблюдением

Примечания

Ссылки 

 Каталог внесолнечных планет
 Обзор методик поиска внесолнечных планет
 Экзопланеты по Воробьевой

2013